Сергей Рыжков: Рыжков, Сергей Борисович (род. 1968) — российский военачальник, генерал-майор.
 Рыжков, Сергей Сергеевич (1958—2017) — украинский учёный, ректор Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.